El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos (IRC), fue creado por decreto el 23 de mayo de 2019 como un órgano desconcentrado que depende de la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación,  durante la jefatura de gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, con la finalidad de garantizar el acceso a la educación superior de los jóvenes de la Ciudad de México. La Dra. Alma X. Herrera Márquez fue nombrada primera directora. El instituto se creó con la finalidad de promover un Sistema de educación dual.

Historia 
El IRC es la primera universidad pública abierta en la Ciudad de México después de casi dos décadas desde la creación Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la finalidad del instituto es crear una opción educativa de nivel superior que no tenga procesos de admisión complejos que promuevan desigualdad y acceso diferenciado, por lo que no pide como requisito un examen de admisión.

Unidades Académicas 
El IRC cuenta con cuatro Unidades Académicas (UA-IRC) o sedes y un Campus Virtual. Las sedes están distribuidas en la Ciudad de México. Las UA-IRC son: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Justo Sierra y la Unidad Intercultural.

Organización 
EL IRC ofrece dos modalidades de educación superior a nivel licenciatura, presenciales y a distancia; tiene programas educativos compartidos con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Las carreras que ofrece son:

Presencial:

 Licenciatura en Ciencias de Datos
 Licenciatura en Contaduría y Finanzas
 Licenciatura en Urbanismo y Desarrollo Metropolitano 
 Licenciatura en Derecho y Criminología
 Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
 Licenciatura en Relaciones Internacionales (compartida con la UNAM)
 Licenciatura en Ciencias Ambientales (Compartida con la UNAM)
 Licenciatura en Turismo (compartida con el IPN)
 Licenciatura en Psicología (compartida con el IPN)
 Ingeniería en Control y automatización (compartida con el IPN)

A distancia:

 Licenciatura en Administración y Comercio
 Licenciatura en Tecnologías de la Información
 Licenciatura en Mercadotecnia y Ventas

Directores 
 Dra. Alma X. Herrera Márquez (2019 - actual)

Referencias 

Universidad Rosario Castellanos

Universidades de Ciudad de México
Universidades públicas de México
México en 2019
Instituciones educativas establecidas en 2019
Centros educativos de México del siglo XXI